Celia Bannerman (1944), Engels actrice
 David Armitage Bannerman (1886-1979), Brits ornitholoog
 Henry Campbell-Bannerman (1836-1908), Brits politicus
 Kabinet-Campbell-Bannerman, Brits kabinet (1905-1908)